Alići ist der Name mehrerer Orte in Bosnien und Herzegowina:

 in der Gemeinde Novi Grad, siehe Alići (Novi Grad)
 in der Gemeinde Prijedor, siehe Alići (Prijedor)
 in der Gemeinde Zavidovići, siehe Alići (Zavidovići)

Siehe auch:
 Alıcı